Peucedanum angelica är en flockblommig växtart som beskrevs av Théodore Caruel. Peucedanum angelica ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
angelica